Охо́тник — многозначное слово.
 Охотник — человек, занимающийся охотой.

 Охотник — в Русской императорской армии наименование нижнего чина, не взятого на службу в очередной рекрутский набор или не подлежащего набору (а после введения всеобщей воинской повинности в 1874 году — не вытянувшего призывной жребий) и поступившего на службу добровольно (волонтёр), также военнослужащий, добровольно (по своей охоте) вызвавшийся выполнить какое-либо рискованное задание.

Литература 
 «Охотник» () — роман Джеймса Олдриджа.
 «Охотник» () — роман Дональда Уэстлейка.
 «Охотник» () — роман Уильяма Пирса.

Техника 
 «Охотник» — тип эскадренных миноносцев, строившихся в 1905—1906 гг. для Российского Императорского флота.
 Иж-27174 «Охотник» — легковой полноприводный пикап выпускавшийся предприятием ИжАвто (? — 2005).
 «» — лёгкий многоцелевой трёхместный автожир, разработанный и построенный группой «Аэро-Астра».
 С-70 «Охотник» — перспективный российский тяжёлый беспилотный летательный аппарат шестого поколения.

Фильмы и сериалы 
 «Охотник» () — кинофильм, США, 1980, реж. Базз Кулик.
 «Охотник» — короткометражный мультфильм, СССР, 1991, реж. Михаил Алдашин.
 «Охотник» () — кинофильм, Австралия, 2011, реж. Дэниел Неттхейм.
 «Охотник» — кинофильм, Россия, 2011, реж. Бакур Бакурадзе.
 «Охотник» () — телефильм, США / Канада, 2001, реж. Джефф Шехтер.
 «Охотник» — кинофильм, Иран / Германия, 2010, реж. Рафи Питтс.
 «Охотник» () — мини-сериал, Бразилия, 2014, реж. Жозе Алаваренга-мл.

Другое 
 Охотник, Владимир Ильич (род. 1950) — французский шахматист.
 Охотник () — персонаж вымышленной Вселенной Трансформеров.
 «Охотник» — песня российской рок-группы «Король и шут».

См. также 

 The Hunter (альбом Blondie)

Примечания